Nicolae Grigorescu (1955. augusztus 24. –) román nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Polgári foglalkozása: mérnök.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Román labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2000-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
1997-ben Malajzia rendezte a 11., az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta. A tornán végig Piller Sándor egyik segítője volt.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

Sportvezetőként  
Aktív pályafutását befejezve a Román Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságában (JB) dolgozott, illetve nemzeti ellenőrként tevékenykedett. 2009-ben korrupciós gyanúba keveredett.

Források 

Román labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek